La stagione 2010 del Trofeo Rally Asfalto si è disputata su 7 prove anche se inizialmente il calendario prevedeva due ulteriori gare che sono state annullate.

Vi hanno gareggiato tutte le vetture dalla WRC, S2000, S1600, gruppo N e A

Calendario
Per il TRA  2010, erano previste 9 prove. Tra esse il Rally del Ciocco e il Targa Florio uscite per un anno dal giro del Campionato Italiano

Classifiche

Campionato piloti

Costruttori

Voci correlate
Trofeo Rally Terra 2010
Campionato Italiano Rally 2010

Serie rallystiche nel 2010